Гайдамацький Яр — урочище біля села Буша Ямпільського району Вінницької області у долині річки Бушинка.